Magnuszew est le nom :

 de la gmina de Magnuszew, dans le powiat de Kozienice, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Magnuszew, chef-lieu de cette gmina